Pețiol poate avea mai multe sensuri:
 în botanică, pețiolul sau codița frunzei este un organ de obicei cilindric sau ușor turtit, monosimetric, flexibil, de lungime variabilă, care susține limbul frunzei
 în entomologie, pețiolul este termenul tehnic pentru talia îngustă a unor insecte himenoptere, în special furnici, albine și viespi din subordinul Apocrite.